Fleurieu kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hunter Island (ö i Australien, Tasmanien),

Frankrike 

 Fleurieu-sur-Saône, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 

Robotskapade Australienförgreningar